Óscar Freire puede referirse a:

 Óscar Freire Gómez (1976-), ciclista español;

 Rua Oscar Freire, vía pública (calle) en la ciudad de São Paulo, Brasil; o
 Estación Oscar Freire, estación de la Línea 4 del Metro de São Paulo, Brasil - en construcción.